Esta é uma lista que contém as 35 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Rede Clube FM. A rede começou suas atividades em 18 de novembro de 2019.  Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas situações atuais.

Emissoras próprias

Geradora

Filial

Emissoras afiliadas

Ceará

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Paraná

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da Rede Clube FM  
 Anatel – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 Anatel – Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

Clube FM